

Radio y televisión

RTL puede referirse a:
 RTL Group, una compañía europea de televisión, radio y producción;
 RTL Télévision, canal luxemburgués fundado en 1953 y pionero de la televisión privada;
 RTL, canal de televisión alemán;
RTL, cadena de radio francesa;
Lista de estaciones de televisión del RTL Group (incluidos canales de propiedad parcial);
Lista de estaciones de radio del RTL Group;
 RTL 102.5, estación de radio italiana no afiliada a RTL Group;
 RTL9, canal luxemburgués que reemplazó a RTL Télévision; no pertenece a RTL Group;

Otros

 Prefijo para algunos circuitos integrados de Realtek;
 Register transfer language, un tipo de lenguaje de computadora;
 Resistor-transistor logic, una clase de circuitos digitales;
 Escritura de derecha a izquierda, dirección de escritura de un guion;